Het Latijnse woord voor soort:
Soort in de biologie.
 Soort, in de uitdrukking species van het genus, onder meer in in de rechtsgeleerdheid.
 Species (film), een sciencefictionfilm uit 1995.
 Species plantarum, een 18e-eeuws boek over de botanische nomenclatuur.
 Origin of Species, het boek van Charles Darwin.
 Wikispecies, project van de Wikimedia Foundation.